Влади́мир Алекса́ндрович Прихо́дько () — русский писатель, детский поэт, переводчик и журналист.

Биография 
Владимир Александрович Приходько родился 28 июля 1935 года  в семье режиссёра Одесской кинофабрики А. С. Лейна и актрисы Н. Н. Приходько в городе Одессе Одесской области Украинской ССР.

С 1939 году семья переехала во Львов, где отец Владимира получил должность главного режиссёра Львовского оперного театра. В первый же день Великой Отечественной войны отец ушёл на фронт и вскоре погиб, а Владимир с мамой и бабушкой эвакуировались в город Курган. После эвакуации семья возвратилась во Львов, где Володя окончил школу, а потом (в 1958 году) Львовский университет. Работал на радио, также телеоператором, выступал с чтением стихов в местной филармонии. С начала 1960-х годов переписывается с писателями и поэтами — Варламом Шаламовым, Александром Межировым, Евгением Винокуровым, и другими. В это же время переехал в Москву, начинает писать стихи и даже показывает их Межирову, которому они не понравились. Однако уже в 1964 году Приходько издаёт первый сборник стихов «Прогулки под дождем». Вскоре начинает активно сотрудничать с издательствами и прессой, печатает очерки и статьи, переводы. С рождением сына начинает писать для детей и серьёзно увлёкся детской литературой, печатался в журнале «Вожатый», затем в журнале «Колобок» — приложении к литературно-музыкальному журналу «Кругозор». Мир поэзии Приходько лишен "острых углов", это — царство всеобщей дружбы. В этом мире дружат не только люди и животные, но и животные, в реальном мире являющиеся врагами друг другу, например кошка и мышка.

Много переводил с украинского, польского, грузинского, туркменского и других языков. В его переводах выходят стихи Юлиана Тувима, Яна Бжехвы, Гиви Чичинадзе, Нуры Байрамова. Книги Приходько печатает издательство «Детская литература», а сборник стихов для детей «Вот когда я взрослым стану» в 1989 году был удостоен первой премии на Всесоюзном конкурсе на лучшую детскую книгу. На стихи Приходько написал несколько песен композитор Григорий Гладков (мультфильм «Коробка с карандашами»). Критика отмечала, что рассказы и переводы Приходько выделяются теплым отношением автора к героям и в то же время познавательностью. Владимир Приходько пишет статьи для юношества о русской литературе и русских писателях, многочисленные предисловия к произведениям современников. У Приходько выходят работы о детской литературе, он изучает творчество Саши Чёрного, Бориса Заходера, Ирины Токмаковой, Елены Благининой и других. В последние годы жизни (1996—2001) работал штатным обозревателем газеты «Московская правда». 

Владимир Александрович Приходько скончался 17 декабря 2001 года в своей московской квартире на Коптевской улице, 18В, где проживал с 1972 года. Похоронен на  в Москве.

Книги

Переводы

Примечания

Литература 
 
 Приходько Владимир. След на Земле: Статьи о поэзии, очерки, интервью / Предисл. Н. А. Рождественской. — М.: РИФ «Рой», 2007. — 376 с.

Ссылки 
 Владимир Приходько — биография на allforchildren.ru
 Хранитель — Бенедикт Сарнов о Вл. Приходько
 «Седьмое небо» Володи Приходько — Алексей Мезинов
 С любимыми не расставайтесь — Марк Н. Тарловский

Выпускники Львовского университета
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели России
Детские писатели СССР
Детские поэты
Русские поэты
Поэты-песенники России
Поэты-песенники СССР
Персоналии:Курган